FBM steht als Abkürzung für:

 Felbamat, ein Antiepileptikum
 Flughafen Lubumbashi in der Demokratischen Republik Kongo
 Frankfurter Buchmesse
 Freddy Burger Management, Schweizer Event-Management-Unternehmen
 Freie Bürger Mitteldeutschland, politische Partei in Sachsen-Anhalt
 Freiheitsbeschränkende Maßnahmen

fBm steht für:
 fract(ion)al Brownian motion, siehe Gebrochene Brownsche Bewegung

Abkürzung